Cet article recense les lieux patrimoniaux du district régional de la Capitale inscrit au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

Pour la ville de Victoria, elle est traitée dans Liste des lieux patrimoniaux de Victoria.

Liste des lieux patrimoniaux

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Liste des lieux patrimoniaux de la Colombie-Britannique
 District régional de la Capitale

Liens externes 
 
 

Capitale
Capitale (district régional)